Змагання з фехтування на шаблях в індивідуальній першості серед чоловіків на Чемпіонаті світу з фехтування 2017 пройшли 21 липня. Кваліфікація відбулась 19 липня.

Медалісти

Змагання

Фінали

Верхня половина

Секція 1

Секція 2 
{{16TeamBracket
| RD1         = 1/32
| RD2         = 1/16
| RD3         = 1/8
| RD4         = Чвертьфінали

| RD1-seed01  = 5
| RD1-team01  =  Лука Куратолі
| RD1-score01 =15
| RD1-seed02  = 60
| RD1-team02  =  Соваріт Кітсірібоон
| RD1-score02 =1

| RD1-seed03  = 37
| RD1-team03  =  Бенедикт Вагнер
| RD1-score03 =15
| RD1-seed04  = 28
| RD1-team04  =  Джонатан Вебб
| RD1-score04 =11

| RD1-seed05  = 21
| RD1-team05  =  Тамаш Дечі
| RD1-score05 =15
| RD1-seed06  = 44
| RD1-team06  =  Кента Токунан
| RD1-score06 =11

| RD1-seed07  = 53
| RD1-team07  =  Лов Хо Тін
| RD1-score07 =10
| RD1-seed08  = 12
| RD1-team08  =  Луїджі Самеле
| RD1-score08 =15

| RD1-seed09  = 13
| RD1-team09  =  Сандро Базадзе
| RD1-score09 =15
| RD1-seed10  = 52
| RD1-team10  =  Жань Кіан
| RD1-score10 =7

| RD1-seed11  = 45
| RD1-team11  =  Бека Базадзе
| RD1-score11 =11
| RD1-seed12  = 20
| RD1-team12  =

Нижня половина

Секція 3

Секція 4 
{{16TeamBracket
| RD1         = 1/32
| RD2         = 1/16
| RD3         = 1/8
| RD4         = Чвертьфінали

| RD1-seed01  = 7
| RD1-team01  =  Макс Хартунг
| RD1-score01 =15
| RD1-seed02  = 58
| RD1-team02  = 
| RD1-score02 =7

| RD1-seed03  = 39
| RD1-team03  =  Джефф Спір
| RD1-score03 =13
| RD1-seed04  = 26
| RD1-team04  =  Хосе Кінтеро
| RD1-score04 =15

| RD1-seed05  = 23
| RD1-team05  =  Дмитро Пундик
| RD1-score05 =15
| RD1-seed06  = 42
| RD1-team06  =  Олексій Стасенко
| RD1-score06 =13

| RD1-seed07  = 55
| RD1-team07  =  Веніамін Решетников
| RD1-score07 =11
| RD1-seed08  = 10
| RD1-team08  =  Андраш Сатмарі
| RD1-score08 =15

| RD1-seed09  = 15
| RD1-team09  =  Альдо Монтано
| RD1-score09 =15
| RD1-seed10  = 50
| RD1-team10  =  Енвер Ялдірім
| RD1-score10 =12

| RD1-seed11  = 47
| RD1-team11  =  Ілля Мокрецов
| RD1-score11 =7
| RD1-seed12  = 18
| RD1-team12  =  Матьяш Сабо
| RD1-score12 =15

| RD1-seed13  = 31
| RD1-team13  =  Мадалін Букур
| RD1-score13 =12
| RD1-seed14  = 34
| RD1-team14  =  Констянтин Воронов
| RD1-score14 =15

| RD1-seed15  = 63
| RD1-team15  =  Стефано Луччетті
| RD1-score15 =3
| RD1-seed16  = 2
| RD1-team16  =  Кім Джон Хван
| RD1-score16 =15

| RD2-seed01  =7
| RD2-team01  = Макс Хартунг
| RD2-score01 =15
| RD2-seed02  =26
| RD2-team02  = Хосе Кінтеро
| RD2-score02 =8

| RD2-seed03  =23
| RD2-team03  =  Дмитро Пундик
| RD2-score03 =7
| RD2-seed04  =10
| RD2-team04  = Андраш Сатмарі
| RD2-score04 =15

| RD2-seed05  =15
| RD2-team05  = Альдо Монтано
| RD2-score05 =12
| RD2-seed06  =18
| RD2-team06  = Матьяш Сабо
| RD2-score06 =15

| RD2-seed07  =34
| RD2-team07  ={{nowrap| Констянтин Воронов}}
| RD2-score07 =15
| RD2-seed08  =2
| RD2-team08  = Кім Джон Хван
| RD2-score08 =13

| RD3-seed01  =7
| RD3-team01  = Макс Хартунг
| RD3-score01 =11
| RD3-seed02  =10
| RD3-team02  = Андраш Сатмарі
| RD3-score02 =15

| RD3-seed03  =18
| RD3-team03  = Матьяш Сабо
| RD3-score03 =11
| RD3-seed04  =34
| RD3-team04  =

References
Жеребкування

Чемпіонат світу з фехтування 2017